Măgureanu poate fi:

 Virgil Măgureanu, șeful Serviciului Român de Informații în perioada 1990-1997
 Octav Măgureanu, dramaturg, prozator, redactor și traducător român
 Gelu Măgureanu, poet, ziarist și sociolog român

Vezi și 
 Măgureni
 Măgurele (dezambiguizare)

Nume de familie românești